Richland Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richland Historic District (Georgia), ID-Nr. 86001021
 Richland Historic District (Michigan), ID-Nr. 97000278

Siehe auch:
 Richlands Historic District